Honeyman est un patronyme d'origine anglo-saxonne, composé des mots anglais honey « miel » et man « homme », notamment porté par :

Par ordre alphabétique
Gail Honeyman (née en 1972), écrivaine écossaise ;
George Honeyman (né en 1994), footballeur anglais ;
  (1956–1982), guitariste anglais, membre fondateur du groupe The Pretenders ;
  (1729–1822), espion américain ;
  (1950–2011), historienne de l'économie britannique ;
  (1881–1970), femme politique américaine.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme anglais